Оджахури () — национальное грузинское блюдо, жареное мясо с картофелем. Готовится из разных видов мяса (говядины, свинины и даже из курицы), картофеля, специй, традиционно подается на кеци.

На грузинском языке «оджахури» означает «семейное», это блюдо обычно готовится для всей семьи.

Литература 
 

Грузинская кухня
Блюда по алфавиту
Блюда из говядины
Мясные блюда
Блюда из свинины
Блюда из картофеля